Аббревиатура IDM может означать:
 Intelligent Dance Music — жанр электронной музыки.
 Identity management — управление учётными данными.
 Internet Download Manager — условно-бесплатный менеджер закачек для Windows.
 Intelligent Database Machine — СУБД, разработанная